Hvězdná pěchota je kniha z roku 1959 napsaná Robertem A. Heinleinem. Další významy jsou uvedeny níže:

Film a televize 
 Hvězdná pěchota (film) – film z roku 1997 v režii Paula Verhoevena na motivy knihy
 Hvězdná pěchota 2: Hrdinové Federace – pokračování prvního filmu z roku 2004
 Hvězdná pěchota 3: Skrytý nepřítel – pokračování předchozích dvou filmů z roku 2008
 Hvězdná pěchota: Invaze – animované pokračování filmové série z roku 2012
 Starship Troopers: Záchrana Marsu – animované pokračování předchozí Invaze z roku 2017
 Roughnecks: Starship Troopers Chronicles – animovaný seriál z roku 1999

Hry 
 Starship Troopers: Terran Ascendancy – počítačová videohra od australského studia Blue Tongue Entertainment z roku 2000
 Starship Trooper (počítačová hra) – freeware počítačová hra od českého studia CyberGames z roku 2005
 Starship Troopers (videohra, 2005) – počítačová videohra od britského studia Strangelite Studios z roku 2005
 Starship Troopers – Terran Command – strategická počítačová videohra od studia The Artistocrats z roku 2021

Další 
hvězdná pěchota – v českém překladu alternativní označení vojáků ve Warhammeru 40 000